Drall – pianeta di Guerre stellari
Drall – specie di Guerre stellari